Partij van de Arbeid (Nederland), een sociaaldemocratische partij in Nederland
 Partij van de Arbeid van België, een marxistische partij in België
 Pour la Vallée d'Aoste, een voormalige politieke partij in Italië